Septemvrijtsi kan syfta på:

Bulgarien 

 Septemvri (ort i Bulgarien), Pazardzjik, Obsjtina Septemvri, 
 Septemvrijtsi (distrikt i Bulgarien, Montana), Obsjtina Vltjedrm, 
 Septemvrijtsi (distrikt i Bulgarien, Dobritj), Obsjtina Kavarna, 
 Septemvrijtsi (distrikt i Bulgarien, Vidin), Obsjtina Dimovo,